Rudzica (gromada w powiecie bielskim)
 Rudzica (gromada w powiecie konińskim)